Ibáñez o Ibañez o Ibanez puede estar referido a:

 Ibanez, marca popular de guitarras (tanto eléctricas como acústicas) y bajos.
 Ibáñez (apellido), apellido patronímico español.
 Estación Ibáñez, estación ferroviaria abandonada de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Familia Ibáñez, influyente familia de políticos, académicos y empresarios chilenos, de origen parralino, descendientes de Adolfo Ibáñez Boggiano.
 Puerto Ingeniero Ibáñez en la Región de Aysén, Chile.
 Río Ibáñez, río de la Región de Aysén, Chile.
 Villa Ibáñez, Departamento Ullum, Argentina